Это список солнечных затмений в XX веке. В период с 1901 по 2000 год произошло 228 солнечных затмений, из которых 78 были частичными, 73 кольцеобразными (два нецентральных), 71 полными (три нецентральных) и 6 гибридными. Наибольшее число затмений было в 1935 году — пять, а в июле 2000 года было два затмения за один месяц.

Заметные затмения XX века 
 29 мая 1919 года: это полное солнечное затмение было сфотографировано Артуром Эддингтоном для проверки общей теории относительности.
 20 июня 1955 года: полное затмение продолжительностью не более 7 минут 8 секунд.
 30 июня 1973 года: самолёт «Конкорд» летел по специальной траектории, тем самым находясь в зоне затмения до 74 мин.
 29 марта 1987 года: второе гибридное затмение за период продолжительностью менее года, первое было 3 октября 1986 года.
 31 июля 2000 года: второе солнечное затмение в течение одного календарного месяца, первое было 1 июля 2000 года.

Таблица 
Список содержит дату и время затмения в динамическом времени (в данном случае момент максимального сближения оси конуса лунной тени с центром Земли).

Таблица составлена по данным NASA.

Примечания 

Солнечные затмения